Појам Битка код Монтебела може да се односи на:

 Битка код Монтебела (1800)
 Битка код Монтебела (1859)